Кубок Молдавии по футболу сезона 2016/2017 — двадцать шестой розыгрыш Кубка Молдавии. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2017/18, а также сыграть с чемпионом Молдавии 2016/2017 в матче за Суперкубок Молдавии.

Первый предварительный раунд

Второй предварительный раунд

1/32 финала 
На этой стадии соревнования в борьбу включаются команды из Дивизиона «A».

1/16 финала 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 сентября 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 сентября 2016

|}

1/8 финала 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 октября 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 октября 2016

|}

1/4 финала 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 Апреля 2017

|}

1/2 финала 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 Мая 2017

|}

Финал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 Мая 2017

|}

Примечания

Ссылки 
 CUPA MOLDOVEI ORANGE 2016/2017 на Федерации Футбола Молдавии 
 Кубок Молдавии на сайте moldfootball.com
 Кубок Молдавии на сайте soccerway 

2017
Молдавия
Спорт в Молдавии в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2017 году